De wereldkampioenschappen waterpolo 2017 worden van 16 tot en met 29 juli 2017 gehouden in het Alfréd Hajós Zwemcomplex in Boedapest, Hongarije. Het toernooi is integraal onderdeel van de wereldkampioenschappen zwemsporten 2017.

Mannen

Deelnemende landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Finaleronde

Hoofdschema

Plaats 5-8

Plaats 9-12

Plaats 13-16

Vrouwen

Deelnemende landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Finaleronde

Hoofdschema

Plaats 5-8

Plaats 9-12

Plaats 13-16

Eindstand

Externe links 
  Officiële website
  Wedstrijdschema

Wereldkampioenschappen zwemsporten 2017
2017